Idiotismo: diz respeito a um acometimento das funções cognitivas da pessoa.
 Idiotismo: diz respeito a um vício de linguagem, mediante má tradução de expressões.

Ver também

Desambiguação